Vinačac je zaselak na južnoj obali Korčule. Zapadno dio zaselka nalazi se u općini Blato, ali istočno dio nalazi se u općini Smokvica. Vinačac je udaljen 6,5 km jugozapadno od Smokvice, 10,5 km jugoistočno od Blata te 31,5 km jugozapadno od grada Korčula. Suprotno Vinačca nalazi se otok Otočac. U Vinačcu nema niti jedne plaže.

Vinačcom prolazi županijska cesta Ž6223.

Izvori 

Korčula